Бэрнсдейл  () — город в Австралии, штат Виктория. Центр округа Восточный Гипсленд. Расположен на востоке штата в местности Гипсленд, на реке  у впадения её в озеро , за 285 км к востоку от Мельбурна.

Согласно переписи 2016 года, Бэрнсдейл имел население 7 580 человек.

История

Население

Климат

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Australian Places — Bairnsdale
 Bairnsdale Chamber of Commerce and Industry

Города Виктории